Pagès se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francesc Pagès
 Jerôme Pagès